Dorothy Lamour (1914-1996) – attrice e cantante statunitense
 Jean-François Lamour (1956) – politico ed ex schermidore francese
 Pascal Lamour (1958) – scrittore e musicista francese